Word Up! è un album del gruppo musicale statunitense Cameo, pubblicato nel 1986, che contribuì notevolmente al successo della band nel corso degli anni 1980.

Tracce

Note

Collegamenti esterni